Always Together – cortometraggio del 1913 diretto da John G. Adolfi
Always Together – film del 1947 diretto da Frederick De Cordova
Always Together – documentario del 2014 diretto da Eva Tomanová